Kascha steht für:
Kascha, Buchweizengrütze
Kazi, Gestalt der böhmischen Mythologie
Kascha, deutscher Ortsname von Kiskassa bei Pécs, Ungarn

Kascha ist der Familienname folgender Personen:
 Tobias Kascha (* 1980), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)

Siehe auch:
Kasha